Erdmuthe Braniborská (26. června 1561 Berlín – 13. listopadu 1623 Słupsk) byla braniborská princezna a pomořanská vévodkyně. Pocházela z dynastie Hohenzollernů, byla nejstarší dcerou kurfiřta Jana Jiřího Braniborského a jeho druhé ženy Sabiny Braniborsko-Ansbašské.

Život 
Již v 7 letech byla zasnouben s vévodou Janem Fridrichem Pomořanským, za kterého se provdala 17. února 1577 ve Štětíně. Při této příležitosti byla obnovena dědická smlouva mezi rodem Hohenzollernů a Greifenů, ze kterých oba novomanželé pocházeli. Manželství bylo popisováno jako šťastné, ale zůstalo bezdětné. Poté, co Erdmuthe potratila, dala jí Alžběta z Doberschützu lék na snížení horečky. Později za to byla obviněna z čarodějnictví (lektvar měl způsobit vévodkyninu neplodnost) a popravena.

Ermuthe sehrála důležitou roli při uzavření sňatku mezi svým synovcem Kristiánem II. Saským a Hedvikou Dánskou. Roku 1596 sepsala pro svou sestru Žofii modlitební knížku, která se stala jednou z nejstarších modlitebních knížek pro ženy. Po smrti svého muže 9. února 1600 obdržela město Słupsk jako vdovský statek a uchýlila se na zdejší hrad. Na pozici hradního kaplana jmenovala Michaela Brüggemanna.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Pomořanské vévodkyně
Hohenzollernové
Narození v roce 1561
Narození 26. června
Narození v Berlíně
Úmrtí v roce 1623
Úmrtí 13. listopadu
Úmrtí ve Słupsku
Ženy